Cet article relate le parcours de l'Équipe d'Allemagne de handball masculin lors du Championnat du monde 2015 organisé au Qatar du 16 janvier au . Il s'agit de la  de l'Allemagne aux Championnats du monde.

Qualification : élimination puis repêchage controversé 

Opposé à la Pologne dans les , l'Allemagne s'incline lors du match aller en Pologne 24-25 puis à nouveau lors du match retour en Allemagne, 28-29 : l'Allemagne est alors officiellement éliminée. N'ayant déjà pas pu se qualifier pour l'Euro 2014, il s'agit donc de la  compétition consécutive à laquelle les Allemands ne seront pas conviés. Par voie de conséquence, le sélectionneur allemand, Martin Heuberger, n'était pas reconduit à la tête de la Mannschaft.

Alors que l'Australie, vainqueur du Championnat d'Océanie 2014, a obtenu sa qualification pour participer à ses  du monde le , la Fédération internationale (IHF) a statué le  sur la situation du handball en Océanie. Ne reconnaissant pas la Confédération Continentale d'Océanie, l'IHF décide d'exclure l'Australie qui, pourtant, a participé à 7 des 8 précédents championnats du monde et figure parmi les participants masculins et féminins du Mondial de beach-handball organisé par l'IHF quelques semaines plus tard. Pour les remplacer, l'IHF a choisi de désigner l'équipe la mieux placée au Mondial 2013 mais qui n'avait pas obtenu sa qualification : l'Allemagne, classée , est donc repêchée au détriment de l'Islande qui avait pourtant été désigné par la Fédération européenne (EHF) comme nation remplaçante pour la zone Europe.

Une controverse naît alors dans le monde du handball ou du sport en général du fait que l'exclusion de l'Australie arrive bien après qu'elle a obtenu sa qualification, que l'IHF a changé très tardivement son règlement permettant de désigner l'équipe remplaçante, que le choix de cette équipe remplaçante, l'Allemagne, pourrait être dictée par des raisons extra-sportives (l'Allemagne a une forte influence financière, politique et historique) et que l'Allemagne ne figurait pas parmi les 3 équipes désignées par l'EHF (Islande, Hongrie et Serbie). Le , l'IHF publie un communiqué justifiant ses choix et confirme sa décision d'évincer l'Australie au profit de l'Allemagne.

Matchs de préparation 
L'Allemagne a notamment effectué sa préparation face à l'Islande avec à la clé une nette victoire (34-25) et une courte défaite (24-25).

Effectif pour la compétition

Absents 
Parmi les principaux absents, Dominik Klein, Holger Glandorf et Johannes Bitter ne souhaitent plus porter le maillot national. Sur la base arrière, Dagur Sigurðsson a dû faire face à plusieurs forfaits : Steffen Fäth, l'un des meilleurs arrière gauches allemand du moment, s'est blessé en décembre, Finn Lemke, qui devait le remplacer, s'est fracturé la main lors du dernier match de l'année. Sven-Sören Christophersen, qui devait remplacer les deux premiers, s'étant également blessé, le sélectionneur a finalement rappelé Michael Kraus, champion du monde en 2007. À noter également la retraite sportive d'Oliver Roggisch, désormais entraineur adjoint de la sélection.

Résultats

Phase de groupe (Groupe D) 

 Feuille de match 

Légende 
 G : Gardien de but
 P : Pivot
 DC : Demi-centre
 ARG/D : Arrière gauche/droit
 ALG/D : Ailier gauche/droit

 Feuille de match 

Légende 
 G : Gardien de but
 P : Pivot
 DC : Demi-centre
 ARG/D : Arrière gauche/droit
 ALG/D : Ailier gauche/droit

 Feuille de match 

Légende 
 G : Gardien de but
 P : Pivot
 DC : Demi-centre
 ARG/D : Arrière gauche/droit
 ALG/D : Ailier gauche/droit

 Feuille de match 

Légende 
 G : Gardien de but
 P : Pivot
 DC : Demi-centre
 ARG/D : Arrière gauche/droit
 ALG/D : Ailier gauche/droit

 Feuille de match 

Légende 
 G : Gardien de but
 P : Pivot
 DC : Demi-centre
 ARG/D : Arrière gauche/droit
 ALG/D : Ailier gauche/droit

Phase finale

Huitièmes de finale 

 Feuille de match

Quarts de finale 

 Feuille de match

Matchs de classement 5 à 8 

 Feuille de match 

 Feuille de match

Statistiques

Buteurs

Gardiens de buts

Références

Navigation

Liens internes 
 Équipe d'Allemagne masculine de handball
 Championnat du monde masculin de handball 2015

Monde 2015
Allemagne
Sport en Allemagne en 2015